A 25. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1937. május 31-én rendezték meg.

Források
 Faster's Homepage - Indianapolis 500

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek